Ausdehnung steht für:

 die Eigenschaft des Raumes und sinnlich wahrnehmbarer Objekte (Raumerfüllung), siehe Raum (Philosophie)
 die Maße der räumlichen Dimensionen eines Objekts, die Abmessung
 die Volumenvergrößerung eines Körpers durch Druckentlastung oder Erwärmung, siehe Ausdehnungskoeffizient
 in der Kosmologie speziell die Expansion des Universums
 in der Embryonalentwicklung die konvergente Ausdehnung bei der Umordnung von Zellen.

Siehe auch:

 Dehnung, Wärmeausdehnung
 Ausbreitung, Streckung, Weiten (Weitung)
 Expansion, Extension, Propagation